Geografia
 Juz' de Yiynaw-Bitra, part d'un districte islàmic de Mallorca
 Illa Bitra, illes de les Amindives